Sarbinowo ist der Name mehrerer Orte in Polen
 Sarbinowo (Poniec), ein Dorf in der Gemeinde Poniec, Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen
 Sarbinowo (Swarzędz), ein Dorf in der Gemeinde Swarzędz, Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen
 Sarbinowo (Dobiegniew), ein Dorf in der Gemeinde Dobiegniew, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus
 Sarbinowo (Żnin), ein Dorf in der Gemeinde Żnin, Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sarbinowo Drugie, ein Dorf in der Gemeinde Janowiec Wielkopolski, Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sarbinowo (Dębno), ein Dorf in der Gemeinde Dębno, Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern
 Sarbinowo (Mielno), ein Dorf in der Gemeinde Mielno, Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern
 Sarbinowo (Myślibórz), ein Dorf in der Gemeinde Myślibórz, Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern

Sonstiges:
 Sarbinowo, ehemaliger Ortsname von Srebrinowo